Telemark je lahko:

 Telemark - administrativna regija Norveške
 Telemark smučanje - šport